Als I-2 werden bezeichnet:

 ein japanisches U-Boot, siehe I-2 (U-Boot)
 die US-amerikanische Straße Interstate 2
 ein sowjetisches Flugzeug, siehe Grigorowitsch I-2

Abkürzung